

Toponymie 
 Magnetic Island est une île située au large de la ville de Townsville (Queensland, Australie).

Autres usages 

 Le Magnetic est un navire de la White Star Line.
 Magnetic est un album studio du groupe Steps Ahead.
 Magnetic est le nom d'un dispositif d'espionnage électronique de la NSA dont l'existence a été révélée par Edward Snowden.